Сезон НБЛ 1948/49 — стал 12-м и последним сезоном Национальной баскетбольной лиги (НБЛ), после которого она объединилась с Баскетбольной Ассоциацией Америки (БАА) в новую лигу, которая стала официально называться Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА). В турнире приняло участие 9 команд, которые провели по 59—64 игры в сезоне. Игры плей-офф проходили со 2 по 19 апреля. Чемпионом лиги стал клуб «Андерсон Даффи Пэкерс», который в финальной серии до трёх побед победил в трёх играх команду «Ошкош Олл-Старз».

В межсезонье четыре команды («Миннеаполис Лейкерс», «Форт-Уэйн Золлнер Пистонс», «Индианаполис Каутскис» и «Рочестер Роялз») перешли из НБЛ в БАА, попутно к лиге присоединились четыре новые команды («Денвер Наггетс», «Детройт Вагабонд Кингз/Дейтон Ренс», «Уотерлу Хокс» и «Хэммонд Кэлумет Бакканирс»), а клубы «Флинт/Мидленд Доу Эйсис» и «Толидо Джипс» прекратили своё существование.

Регулярный сезон 

 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Результаты матчей плей-офф 

Полуфинал Восточного Дивизиона

Сиракьюс Нэшнлз — Хэммонд Кэлумет Бакканирс 2-0 (80:69, 72:66).

Финал Восточного Дивизиона

Андерсон Даффи Пэкерс — Сиракьюс Нэшнлз 3-1 (89:74, 62:80, 76:59, 90:84).

Полуфинал Западного Дивизиона

Три-Ситис Блэкхокс — Шебойган Рэд Скинс 2-0 (75:60, 59:51).

Финал Западного Дивизиона

Ошкош Олл-Старз — Три-Ситис Блэкхокс 3-1 (68:66, 73:59, 64:70, 70:69).

Финал НБЛ

Андерсон Даффи Пэкерс — Ошкош Олл-Старз 3-0 (74:70, 72:70, 88:64).

Самые результативные игроки сезона

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок НБЛ: Дон Оттен, Три-Ситис Блэкхокс
 Новичок года НБЛ: Дольф Шейес, Сиракьюс Нэшнлз
 Тренер года НБЛ: Эл Керви, Сиракьюс Нэшнлз

 Первая сборная всех звёзд:
 Фрэнк Брайан (Андерсон Даффи Пэкерс)
 Эл Керви  (Сиракьюс Нэшнлз) 
 Джин Инглунд (Ошкош Олл-Старз)
 Дик Мехен (Уотерлу Хокс)
 Дон Оттен (Три-Ситис Блэкхокс)

 Вторая сборная всех звёзд:'''
 Билл Клосс (Андерсон Даффи Пэкерс)
 Хут Гибсон (Три-Ситис Блэкхокс)
 Ральф Джонсон (Андерсон Даффи Пэкерс)
 Майк Тодорович (Шебойган Рэд Скинс)
 Уити фон Нида  (Три-Ситис Блэкхокс)

Ссылки 
 1948-49 National Basketball League Standings
 1948-49 NBL Season Summary
 National Basketball League Yearly Standings

НБЛ по сезонам
НБЛ в сезоне 1948/1949